Infante se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Infante García-Pantaleón
 Marta Infante